La Liga 1929 è stata la 9ª edizione del Campionato polacco di calcio e vide la vittoria finale del .

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1929
Campionato polacco di calcio